Го́вард (Хо́вард, Ха́уард) (, ), см. также Хо́вард () — фамилия или имя.

Фамилия 
 Говарды — английский знатный род.

А 
  (1910—1968) — английская балерина и хореограф.
 Ховард, Арлисс (род. 1954) — американский кинорежиссёр.

Б 
 Ховард, Байрон (род. 1968) — американский кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, художник по сюжету, дизайнер персонажей и аниматор
 Ховард, Барт (1915—2004) — американский композитор и певец.
 Ховард, Бен (род. 1987) — британский музыкант и вокалист.
 Ховард, Брайс Даллас (род. 1981) — американская актриса.

Г 
 
 Ховард, Гленн (род. 1962) — канадский кёрлингист.

Д 
 Ховард, Денин (1964) — американская легкоатлетка.
  (1805—1871) — американский политик, 9-й генеральный прокурор штата Мичиган.
 
 Ховард, Джеф (более известный как Джеф «Джефа» Говард; род. 1979) — бас-гитарист американской рок-группы The Used.
 Ховард, Джимми (род. 1984) — американский хоккеист.
 Говард, Джойс (1922—2010) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 
 
 Говард, Джорджиана (1783—1858) — британская аристократка.
 Ховард, Джозеф (1862—1925) — первый премьер-министр Мальты.
 Ховард, Джош (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист.
 Ховард, Джуван (род. 1973) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации.
 Ховард, Доминик (род. 1977) — ударник британской рок-группы Muse.
 Ховард, Дуайт (род. 1985) — американский баскетболист.
 Говард, Дэниел Эдвард (1861—1935) — президент Либерии (1912-1920).

Е 
 Говард, Екатерина (1520/1525—1542) — пятая жена короля Англии Генриха VIII; казнена по обвинению в супружеской измене.

Л 
 Ховард, Лео (род. 1997) — американский актёр, модель и мастер боевых искусств.
 Говард, Лесли (урожд. Лесли Говард Штайнер; 1893—1943) — британский кино- и театральный актёр, продюсер и режиссёр.
 Ховард, Ли (род.1989) — австралийский велогонщик.
 Ховард, Линда (род. 1950) — американская писательница, автор любовных романов и триллеров.
 Ховард, Люк (1772—1864) — британский химик-фармацевт и метеоролог-любитель с широкими интересами в области науки.

М 
 
 Ховард, Малкольм (род. 1983) — канадский гребец.
 Ховард, Мелисса (род. 1977) — американская участница реалити-шоу и комедиантка.
 Говард, Мишель (род. 1960) — американский адмирал, первая женщина — полный адмирал ВМС США.
 Говард, Мэри (Мэри Фицрой, герцогиня Ричмонд и Сомерсет; 1519—1557) — супруга Генри Фицроя, внебрачного сына короля Англии Генриха VIII.

Н, О 
 Говард, Наташа (род. 1991) — американская баскетболистка.
 Ховард, Оливер (1830—1909) — кадровый офицер и генерал федеральной армии во время гражданской войны в США.

Р 
 Ховард, Райн (род. 2000) — американская баскетболистка.
 Ховард, Расс (род. 1956) — канадский кёрлингист.
 Говард, Роберт Ирвин (1906—1936) — американский писатель-фантаст.
 Ховард, Рон (род. 1954) — американский киноактёр и режиссёр.
 Ховард, Рейчел (род. 1969) — английский художник.

С 
 Ховард, Сидни (1891—1939) — американский драматург.
 Ховард, Скотт (род. 1990) — канадский кёрлингист.
 Ховард, Софи (род. 1983) — английская фотомодель.

Т 
 Ховард, Танедра (род. 1980) — американская актриса.
 Ховард, Терренс (род. 1969) — американский актёр и певец.
 Ховард, Тим (род. 1979) — американский футболист, вратарь.
 Говард, Тодд (род. 1970) — американский создатель игр, игровой директор и продюсер.
 
 Ховард, Тревор (1913—1988) — британский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премий BAFTA и Emmy.
 Говард, Трейлор (род. 1966) — американская актриса.

У, Ф 
 Ховард, Уильям (род. 1993) — французский баскетболист.

Х—Ш 
 Ховард, Харольд Майк (более известен как Йенс Кристенсен; 1884—1959) — датский и американский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы.
 
 Ховард, Шерман (род. 1949) — американский актёр.
 Ховард, Шерри (1962) — американская легкоатлетка.

Э 
 Говард, Эбенизер (1850—1928) — английский философ, социолог-утопист и урбанист.
 Ховард, Эдвард (1942—1992) — сотрудник ЦРУ, работавший на советскую разведку, автор книги «Убежище»
 Говард, Эдвард Ли (1951—2002) — агент ЦРУ, работавший на советскую разведку.
 Ховард, Эдвард Чарльз (1774—1816) — младший сын Чарльза Говарда, 11-го герцога Норфолка, британский химик.
 Говард, Эдуард Генри (1830—1892) — английский куриальный кардинал.
 Говард, Элизабет (ок. 1480/1486 1538) — мать Анны Болейн, второй супруги короля Англии Генриха VIII, бабушка королевы Елизаветы I.
 Говард, Элизабет Джейн (1923—2014) — английская писательница, актриса и модель.
 Ховард, Эсме (1863—1939) — английский дипломат.
 Говард, Эстер (1892—1965) — американская актриса театра и кино.

Псевдонимы 
 Сьюзан Ховард (настоящее имя Джери Линн Муни; род. 1944) — американская актриса, писатель, член Гильдии сценаристов Америки и политический деятель.

Составные фамилии 
 Говард-Бейкер, Бен (1892—1987) — английский спортсмен начала XX века.
 Камилло Ховард, Генри Энтони (1913—1977) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Британских Виргинских островов.

Вымышленные персонажи 
 Говард Воловиц — персонаж телесериала Теория большого взрыва.
 Говард Старк — персонаж из комиксов компании Marvel Comics.
 Утка Говард — персонаж Marvel Comics, созданный сценаристом Стивом Гербером и художником Вэлом Мэйериком.

Топоним 
 Говард-стрит — улица в центре Шеффилда (Англия).
 замок Говард — родовое поместье английского аристократического семейства Говардов.
 Порт-Ховард — крупнейшее поселение на острове Западный Фолкленд в группе Фолклендских островов.
 
 Хауард — остров в Арафурском море, входит в группу островов Уэссел.
 Хауард-Бич — станция автоматического аэроэкспресса Аэропорта имени Джона Кеннеди.
 Хауард-Бич — Аэропорт имени Джона Кеннеди — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Rockaway Line.
 Хауард-Лейк — город в округе Райт, штат Миннесота, США.
 Шоу — Ховард-юниверсити — подземная пересадочная станция Вашингтонгского метро на Жёлтой и Зелёной линиях.

См. также 
 Великий Бак Ховард — американский комедийный кинофильм режиссёра Шона МакГинли.
 Говард-утка — кинофильм 1986 года
 Соответствие Карри — Ховарда — наблюдаемая структурная эквивалентность между математическими доказательствами и программами.

Комментарии

Примечания 

Страницы значений:Тёзки